Stick es un personaje ficticio de la editorial Marvel Comics.

Biografía del personaje 

Stick es un misterioso maestro de artes marciales quien entrenó al joven pero inexperto Matt Murdock (Daredevil). Perteneciente al clan ninja de asesinos La Casta, prohibió a otro de sus estudiantes destacados, Elektra Natchios, permanecer entre sus líneas debido a su personalidad vengativa a pesar de su progreso formidable.

Stick es bastante castigador y arrogante con sus cargos. Se encontró con Wolverine en su estado salvaje y lo trajo de vuelta al razonamiento, en parte debido a la continua maltrato de su bō y duro de nariz en asesoramiento.

Con el tiempo, la Mano trató de acabar con Stick y los buenos guerreros de la Casta en total. Stick, frustrado un intento de asesinato por cuatro agentes de la Mano; Luego convocó a los otros miembros de su orden a la ciudad de Nueva York. Con la ayuda de su clan, Stick ha derrotado a Kirigi, ninja más letal de la Mano en el momento. La Mano se reagrupó y atacaron a Stick y su banda de guerreros (Shaft, Stone y Claw) que ahora se incluye a Daredevil y examante de Daredevil, Black Widow. La Mano casi había dominado la pequeña banda de guerreros, cuando Stick y Shaft recurrieron a una técnica antigua que drena la fuerza vital de todo ninja presentes. Por desgracia, la técnica dio lugar a la explosión y muerte de Stick y su compañero como resultado del exceso de energía que habían absorbido. A pesar de sus pérdidas y el escape de los superhéroes, la Mano consideró la destrucción de su némesis y líder de su enemigo, una victoria y se volvió su atención a otros esquemas.

Años después, la Mano se volvió de nuevo su atención en la Casta sin su líder, una vez más intentar en destruirlos. Esta vez se trató de evitar que los miembros de la Casta de localizar al niño recién nacido que llevaría alma reencarnada de Stick. La Mano seco gravemente a los soldados de Stick, reduciendo su número a un puñado de guerreros. Los pocos de la Casta restante viajó a Nueva York, en busca de la ayuda de Daredevil. A regañadientes, el hombre sin miedo ayudó a los discípulos de su antiguo mentor, regresando con ellos a Japón. Una vez allí, la Mano atacó al Daredevil y la Casta y sin descanso. Luchando junto a Daredevil, La Casta apenas logró escapar y salvaguardar el espíritu reencarnado de su amo.

Como parte del Todo-Nuevo, todas diferentes de Marvel , el Coleccionista resucita a Stick para competir por él en la tercera iteración del Concurso de Campeones. Durante la cuarta batalla en el panel, se adhieren secretamente aliados con el Sentry de la Tierra-1611, un miembro de reacios del equipo contrario ensamblada por el Gran Maestro. Cuando se reveló su alianza, los dos se vaporizan por el desintegrador Molecular de Punisher 2099. Si bien la experimentación con el Iso-Sphere, el Maestro trae sin querer volver a pegar en forma de un anciano Rick Jones . En la batalla final, Stick arroja su disfraz, distrae al Maestro mediante el uso de su habilidad para manipular la energía para resucitar al Centinela, y da instrucciones fuera de la ley sobre el uso de la norma ISO-Sphere para poner fin al Concurso de Campeones. Stick se muestra posteriormente en la Tierra, donde se forma un nuevo equipo de superhéroes con Outlaw, Ares, Guillotine y White Fox.

Otras versiones

Ultimate Stick 
En Ultimate Marvel, Stick es introducido en el  volumen de Mark Millar's Ultimate Avengers. Stick se ve entrenando a un niño ciego de 13 años, Ray Connor que será el nuevo Daredevil después de su estudiante, Matt Murdock (que Stick entreno, junto con Blade, Shaft, y Stone) muerto en el NY Ultimátum wave. Stick ha entrenado a Ray por semanas y está a punto de graduarse, pero más tarde fue mordido y se convirtió en un vampiro.

En otros medios

Televisión
 Se muestra en un episodio de Spider-Man: El episodio de la serie animada "Inculpado". Fue visto en retrospectiva, como Matt Murdock, recuerda su educación bajo la tutela del sensei.
 Aparece como un personaje recurrente en las dos temporadas de la serie de televisión Daredevil, transmitida por la plataforma en línea Netflix. En la serie se revela que fue él quien entrenó a Matt Murdock desde niño para usar sus habilidades.
 En la primera temporada, fue el mentor de Matt Murdock cuando era joven. Stick enseñó a Matt Murdock para dominar sus habilidades, pero lo dejó cuando supo Matt lo vio como una figura paterna, porque lo consideró débil. Muchos años más tarde, Stick pide ayuda a Matt en la destrucción del Cielo Negro, un arma que la Mano, dirigida por Nobu, están trayendo a la ciudad de Nueva York. Stick acepta a regañadientes a abstenerse de matar, pero rompe su promesa cuando mata el Cielo Negro, que es en realidad una niña. Después de luchar en el apartamento de Matt, derrota a Stick, que se impresionó y se compromete a abandonar la ciudad. Stick más tarde conversa con un hombre muy marcado sobre el papel de Matt en los eventos venideros.
 Stick toma un papel más destacado en la segunda temporada, en la que aparece por primera vez el rescate de Matt y Elektra de la mano. Durante la recuperación de Elektra, que revela más sobre la historia de la Mano y cómo criado y entrenando a Elektra cuando era una niña. Elektra le envía fuera de la habitación cuando Matt convence a su ella no necesita a seguirlo. Stick envía un asesino detrás de ella, pero el hombre falla y ella viene después de él. Matt se detiene una pelea entre los dos antes de ser emboscados por la Mano donde es secuestrado. Se revela que Elektra es el Cielo Negro y Stick la elevó a luchar contra su destino. Cuando ella llegó a ser demasiado peligroso alrededor de sus colegas, que la envió a vivir con un embajador griego. Stick es rescatado por Matt y Elektra, que está convencido por Matt de no matarla. Matt lo ata en su apartamento, pero él escapa y decapita a Nobu después de que Matt lo derrota para asegurarse de que no vuelva. Matt y Stick van en buenos términos después de visitar la tumba de Elektra.
 Glenn repetirá su papel en la nueva miniserie, Los defensores. Él recluta a Matt, Jessica Jones, Luke Cage y Danny Rand en su guerra contra la Mano. Pero luego al final del episodio 6, es asesinado por Elektra.

Películas
 En la película de Marvel Comics Elektra, Stick fue interpretado por el veterano actor Terence Stamp. A diferencia de los cómics, la versión cinematográfica de Stick no tiene ninguna conexión conocida con Daredevil. Él fue el que trajo a Elektra a la vida después de lo ocurrido en Daredevil.

Referencias

Enlaces externos 
 Stick en Marvel.com

Héroes de Marvel Comics